Iriaebor est une grande ville du monde des Royaumes oubliés.
Elle se situe à l'intérieur des terres, non loin de la Côte des Épées.

Surnommée « Cité des Milles Flèches », elle est mystérieusement plus en retrait que d'autres (Eauprofonde, Padhiver ...) en ce qui concerne les histoires ayant pris place dans le monde des Royaumes Oubliés.

Ville des Royaumes oubliés